Красный Уголок — название населённых пунктов в России:

 Красный Уголок — посёлок в Севском районе Брянской области;
 Красный Уголок — посёлок в Воловском районе Липецкой области;
 Красный Уголок — деревня в Колпнянском районе Орловской области;
 Красный Уголок — посёлок в Рузаевском районе Мордовии.

Другое 
 Красный уголок — помещение, часть помещения или специальная конструкция (стенд), в каком-либо предприятии или учреждении, отведённые под нужды агитации и политического просвещения